Il singolare del torneo di tennis Columbus Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brian Teacher che ha battuto in finale Bill Scanlon 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Steve Denton (quarti di finale)
 Johan Kriek (primo turno)
 Brian Gottfried (quarti di finale)
 Bill Scanlon (finale)

 Henri Leconte (semifinali)
 Brian Teacher (campione)
 John Fitzgerald (primo turno)
 Christophe Roger Vasselin (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Columbus Open 1983